Viișoara ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Viișoara (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Viișoara (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Viișoara (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Viișoara (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Viișoara (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Viișoara (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Viișoara (Ștefan cel Mare), Dorf im Kreis Bacău
 Viișoara (Târgu Trotuș), Dorf im Kreis Bacău
 Viișoara (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Viișoara (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Viișoara (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Viișoara (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Viișoara (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Viișoara (Kreis Ialomița), ehemaliges Dorf im Kreis Ialomița
 Viișoara (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Viișoara (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Viișoara (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Viișoara (Todirești), Dorf im Kreis Vaslui
 Viișoara (Stadt Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Viișoara (Păunești), Dorf im Kreis Vrancea
 Viișoara (Vidra), Dorf im Kreis Vrancea

 Viișoara Mică, Dorf im Kreis Botoșani
 Viișoara-Moșneni, Dorf im Kreis Dolj

Viișoara ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Viișoara (Edineț), Gemeinde im Rajon Edineț
 Viișoara (Glodeni), Gemeinde im Rajon Glodeni
 Viișoara (Ștefan Vodă), Dorf im Rajon Ștefan Vodă